XIX зи́мние Олимпи́йские и́гры проходили с 8 по 24 февраля 2002 года в Солт-Лейк-Сити (Юта, Соединённые Штаты Америки).

В программу игр были включены следующие олимпийские виды спорта: горные лыжи, биатлон, бобслей, кёрлинг, лыжные гонки, фигурное катание, фристайл, северная комбинация, санный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, скелетон, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей с шайбой, сноубординг.

В играх принимали участие 2399 спортсменов (886 женщин и 1513 мужчин) из 77 стран. 18 национальных сборных завоевали золотые награды, в том числе Китай и Австралия, которые завоевали свои первые золотые медали за всю историю участия в зимних Олимпиадах. Лидером в командном зачёте стала сборная Норвегии, завоевавшая 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Выбор столицы игр 

Солт-Лейк-Сити был выбран в качестве столицы XIX зимних Олимпийских игр во время 104-й сессии МОК в Будапеште. Также на проведение игр претендовали Остерсунд (Швеция), Квебек (Канада) и Сьон (Швейцария). Однако, Солт-Лейк-Сити был выбран уже после первого этапа голосования.

Виды спорта 
В программу зимних Олимпийских игр 2002 года были включены соревнования по семи видам спорта, разделённым на 15 дисциплин. Всего было разыграно 86 комплектов наград:

1.  Биатлон (подробнее)
2. Бобслей
  Бобслей (подробнее)
  Скелетон (подробнее)
3.  Кёрлинг (подробнее)
4. Коньковые виды спорта
  Конькобежный спорт (подробнее)
  Фигурное катание (подробнее)
  Шорт-трек (подробнее)

5. Лыжные виды спорта
  Горнолыжный спорт (подробнее)
  Лыжное двоеборье (подробнее)
  Лыжные гонки (подробнее)
  Прыжки на лыжах с трамплина (подробнее)
  Фристайл (подробнее)
  Сноуборд (подробнее)
6.  Санный спорт (подробнее)
7.  Хоккей с шайбой (подробнее)

Скандалы 
После выбора Солт-Лейк-Сити столицей игр разразился скандал, связанный с получением некоторыми членами МОК неподобающих подарков и других преференций. Например, Жан-Клод Ганга из Конго бесплатно лечил в Солт-Лейк-Сити свою тёщу, сын Башира Аттарабулси (Ливия) получил грант на учёбу в местном университете, а сын Кима Йонга (Южная Корея) устроился в городе на работу для получения вида на жительство. В 1999 году эти и ряд других членов МОК были исключены из МОК.

Игры были омрачены многочисленными скандалами, большинство из которых было связано с употреблением спортсменами допинга. Некоторые участники игр были лишены завоёванных олимпийских медалей (в том числе и золотых) за употребление запрещённых препаратов.

В фигурном катании произошло событие, не имевшее прецедента за всю историю зимних Олимпийских игр — был вручён второй комплект золотых олимпийских медалей, канадской паре Сале/Пелетье. В итоге, золотыми медалями были награждены как россияне Антон Сихарулидзе и Елена Бережная, занявшие первое место, так и канадцы. Чисто выполнивших свою программу россиян Бережную/Сихарулидзе поставили на первое место, однако потом к ним добавили на верхнюю ступеньку пьедестала канадскую пару; в подкупе судей в пользу российских фигуристов обвинялся криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов («Тайванчик»).

Неофициальный командный зачёт

Участники 
В Играх приняло участие 78 стран.

Призёры игр

В филателии

Примечания

Ссылки 

 
 Российских лыжниц сняли с эстафеты на Олимпиаде из-за допинг-пробы лидера. При чём тут США? // sportbox.ru, 12 февраля 2022 

 
Февраль 2002 года
2002 год в Юте